«Да здравствует Италия!» () — кинофильм режиссёра Роберто Росселлини, вышедший на экраны в 1961 году. Лента приурочена к 100-летию объединения Италии.

Сюжет 
Действие начинается весной 1860 года, когда в Палермо вспыхивает народное восстание. Понимая, что нельзя упускать такой случай для начала действий по объединению Италии, Джузеппе Гарибальди, несмотря на отсутствие официальной поддержки сардинского государства, вместе с тысячным отрядом добровольцев высаживается на Сицилии и начинает продвижение в сторону Палермо. Вскоре у городка Калатафими революционеры сталкиваются с вышедшим им навстречу сильным отрядом неаполитанцев. В завязавшемся сражении должна решиться судьба похода Гарибальди...

В ролях 
 Ренцо Риччи – Джузеппе Гарибальди
 Паоло Стоппа – Нино Биксио
 Франко Интерленги – Джузеппе Банди
 Джованна Ралли – Роза
 Раймондо Кроче – король Франциск II
 Тина Луиз – французский журналист
 Леоне Ботта – Менотти Гарибальди
 Джованни Петруччи – Фабрицио Плутино
 Аттилио Доттезио – Франческо Криспи
 Филипп Артюи – Александр Дюма
 Джино Будзанка – отец Розы

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Италии
Исторические фильмы Италии
Фильмы Италии 1961 года
Фильмы Франции 1961 года
Джузеппе Гарибальди
Фильмы о Рисорджименто